Гаврилю́к (Гаврылю́к) — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Гаврилюк, Александра Евгеньевна (1936—1998) — Герой Социалистического Труда.
 
 Гаврилюк, Валентин Геннадьевич (род. 1938) — украинский учёный металлофизик.
 Гаврилюк, Василий Васильевич (род. 1970) — украинский предприниматель и политик.
 Гаврилюк, Виктор Степанович (1911—1994) — советский и украинский физико-географ.
 Гаврилюк, Владислав (род. 1972) — молдавский футболист.
 Гаврилюк, Влас Львович (1867—?) — член III Государственной думы.
 
 Гаврилюк, Михаил Виталиевич (род. 1979) — украинский активист Евромайдана, депутат Верховной Рады Украины.
 Гаврилюк, Надежда Авксентьевна (род. 1951) — украинский археолог.
 Гаврилюк, Николай Григорьевич (1922—1983) — советский футболист, тренер.
 Гаврылюк, Нина Васильевна (род. 1965) — советская и российская лыжница.
 Гаврилюк, Олег Григорьевич (род. 1964) — украинский певец.
 Гаврилюк, Павел Леонидович (род. 1972) — американский православный богослов, философ религии, и историк Церкви, диакон Православной Церкви в Америке.
 Гаврилюк, Станислав Иванович (1938—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Гаврилюк, Ярослав Дмитриевич (1951—2021) — советский и украинский актёр, народный артист Украины (2006).

Составные фамилии 
 Фёдорова-Гаврилюк, Александра Евгеньевна (1936—1998) — передовик сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда (1965).